Jackson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jackson Township (Boone County, Arkansas)
 Jackson Township (Calhoun County, Arkansas)
 Jackson Township (Crittenden County, Arkansas)
 Jackson Township (Dallas County, Arkansas)
 Jackson Township (Little River County, Arkansas)
 Jackson Township (Monroe County, Arkansas)
 Jackson Township (Nevada County, Arkansas)
 Jackson Township (Newton County, Arkansas)
 Jackson Township (Pope County, Arkansas)
 Jackson Township (Randolph County, Arkansas)
 Jackson Township (Sharp County, Arkansas)
 Jackson Township (Union County, Arkansas)
 Jackson Township (White County, Arkansas)
 Jackson Township (Effingham County, Illinois)
 Jackson Township (Will County, Illinois)
 Jackson Township (Allen County, Indiana)
 Jackson Township (Bartholomew County, Indiana)
 Jackson Township (Blackford County, Indiana)
 Jackson Township (Boone County, Indiana)
 Jackson Township (Brown County, Indiana)
 Jackson Township (Carroll County, Indiana)
 Jackson Township (Cass County, Indiana)
 Jackson Township (Clay County, Indiana)
 Jackson Township (Clinton County, Indiana)
 Jackson Township (Dearborn County, Indiana)
 Jackson Township (Decatur County, Indiana)
 Jackson Township (DeKalb County, Indiana)
 Jackson Township (Dubois County, Indiana)
 Jackson Township (Elkhart County, Indiana)
 Jackson Township (Fayette County, Indiana)
 Jackson Township (Fountain County, Indiana)
 Jackson Township (Greene County, Indiana)
 Jackson Township (Hamilton County, Indiana)
 Jackson Township (Hancock County, Indiana)
 Jackson Township (Harrison County, Indiana)
 Jackson Township (Howard County, Indiana)
 Jackson Township (Huntington County, Indiana)
 Jackson Township (Jackson County, Indiana)
 Jackson Township (Jay County, Indiana)
 Jackson Township (Kosciusko County, Indiana)
 Jackson Township (Madison County, Indiana)
 Jackson Township (Miami County, Indiana)
 Jackson Township (Morgan County, Indiana)
 Jackson Township (Newton County, Indiana)
 Jackson Township (Orange County, Indiana)
 Jackson Township (Owen County, Indiana)
 Jackson Township (Parke County, Indiana)
 Jackson Township (Porter County, Indiana)
 Jackson Township (Putnam County, Indiana)
 Jackson Township (Randolph County, Indiana)
 Jackson Township (Ripley County, Indiana)
 Jackson Township (Rush County, Indiana)
 Jackson Township (Shelby County, Indiana)
 Jackson Township (Spencer County, Indiana)
 Jackson Township (Starke County, Indiana)
 Jackson Township (Steuben County, Indiana)
 Jackson Township (Sullivan County, Indiana)
 Jackson Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Jackson Township (Washington County, Indiana)
 Jackson Township (Wayne County, Indiana)
 Jackson Township (Wells County, Indiana)
 Jackson Township (White County, Indiana)
 Jackson Township (Adair County, Iowa)
 Jackson Township (Benton County, Iowa)
 Jackson Township (Boone County, Iowa)
 Jackson Township (Bremer County, Iowa)
 Jackson Township (Butler County, Iowa)
 Jackson Township (Calhoun County, Iowa)
 Jackson Township (Clarke County, Iowa)
 Jackson Township (Crawford County, Iowa)
 Jackson Township (Des Moines County, Iowa)
 Jackson Township (Greene County, Iowa)
 Jackson Township (Guthrie County, Iowa)
 Jackson Township (Hardin County, Iowa)
 Jackson Township (Harrison County, Iowa)
 Jackson Township (Henry County, Iowa)
 Jackson Township (Jackson County, Iowa)
 Jackson Township (Jones County, Iowa)
 Jackson Township (Keokuk County, Iowa)
 Jackson Township (Lee County, Iowa)
 Jackson Township (Linn County, Iowa)
 Jackson Township (Lucas County, Iowa)
 Jackson Township (Madison County, Iowa)
 Jackson Township (Monroe County, Iowa)
 Jackson Township (Poweshiek County, Iowa)
 Jackson Township (Sac County, Iowa)
 Jackson Township (Shelby County, Iowa)
 Jackson Township (Taylor County, Iowa)
 Jackson Township (Van Buren County, Iowa)
 Jackson Township (Warren County, Iowa)
 Jackson Township (Washington County, Iowa)
 Jackson Township (Wayne County, Iowa)
 Jackson Township (Webster County, Iowa)
 Jackson Township (Winneshiek County, Iowa)
 Jackson Township (Anderson County, Kansas)
 Jackson Township (Edwards County, Kansas)
 Jackson Township (Geary County, Kansas)
 Jackson Township (Jewell County, Kansas)
 Jackson Township (Lyon County, Kansas)
 Jackson Township (McPherson County, Kansas)
 Jackson Township (Osborne County, Kansas)
 Jackson Township (Riley County, Kansas)
 Jackson Township (Sumner County, Kansas)
 Jackson Township (Scott County, Minnesota)
 Jackson Township (Andrew County, Missouri)
 Jackson Township (Buchanan County, Missouri)
 Jackson Township (Callaway County, Missouri)
 Jackson Township (Camden County, Missouri)
 Jackson Township (Carter County, Missouri)
 Jackson Township (Clark County, Missouri)
 Jackson Township (Clinton County, Missouri)
 Jackson Township (Dallas County, Missouri)
 Jackson Township (Daviess County, Missouri)
 Jackson Township (Douglas County, Missouri)
 Jackson Township (Gentry County, Missouri)
 Jackson Township (Grundy County, Missouri)
 Jackson Township (Jasper County, Missouri)
 Jackson Township (Johnson County, Missouri)
 Jackson Township (Linn County, Missouri)
 Jackson Township (Livingston County, Missouri)
 Jackson Township (Macon County, Missouri)
 Jackson Township (Maries County, Missouri)
 Jackson Township (Monroe County, Missouri)
 Jackson Township (Nodaway County, Missouri)
 Jackson Township (Osage County, Missouri)
 Jackson Township (Ozark County, Missouri)
 Jackson Township (Polk County, Missouri)
 Jackson Township (Putnam County, Missouri)
 Jackson Township (Randolph County, Missouri)
 Jackson Township (Reynolds County, Missouri)
 Jackson Township (St. Clair County, Missouri)
 Jackson Township (Ste. Genevieve County, Missouri)
 Jackson Township (Shannon County, Missouri)
 Jackson Township (Shelby County, Missouri)
 Jackson Township (Sullivan County, Missouri)
 Jackson Township (Texas County, Missouri)
 Jackson Township (Webster County, Missouri)
 Jackson Township (Hall County, Nebraska)
 Jackson Township (New Jersey)
 Jackson Township (Sargent County, North Dakota)
 Jackson Township (Allen County, Ohio)
 Jackson Township (Ashland County, Ohio)
 Jackson Township (Auglaize County, Ohio)
 Jackson Township (Brown County, Ohio)
 Jackson Township (Champaign County, Ohio)
 Jackson Township (Clermont County, Ohio)
 Jackson Township (Coshocton County, Ohio)
 Jackson Township (Crawford County, Ohio)
 Jackson Township (Darke County, Ohio)
 Jackson Township (Franklin County, Ohio)
 Jackson Township (Guernsey County, Ohio)
 Jackson Township (Hancock County, Ohio)
 Jackson Township (Hardin County, Ohio)
 Jackson Township (Highland County, Ohio)
 Jackson Township (Jackson County, Ohio)
 Jackson Township (Knox County, Ohio)
 Jackson Township (Mahoning County, Ohio)
 Jackson Township (Monroe County, Ohio)
 Jackson Township (Montgomery County, Ohio)
 Jackson Township (Muskingum County, Ohio)
 Jackson Township (Noble County, Ohio)
 Jackson Township (Paulding County, Ohio)
 Jackson Township (Perry County, Ohio)
 Jackson Township (Pickaway County, Ohio)
 Jackson Township (Pike County, Ohio)
 Jackson Township (Preble County, Ohio)
 Jackson Township (Putnam County, Ohio)
 Jackson Township (Richland County, Ohio)
 Jackson Township (Sandusky County, Ohio)
 Jackson Township (Seneca County, Ohio)
 Jackson Township (Shelby County, Ohio)
 Jackson Township (Stark County, Ohio)
 Jackson Township (Union County, Ohio)
 Jackson Township (Van Wert County, Ohio)
 Jackson Township (Vinton County, Ohio)
 Jackson Township (Wood County, Ohio)
 Jackson Township (Wyandot County, Ohio)
 Jackson Township (Coal County, Oklahoma)
 Jackson Township (Cotton County, Oklahoma)
 Jackson Township (Washington County, Oklahoma)
 Jackson Township (Butler County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Greene County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Lebanon County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Monroe County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Northumberland County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Perry County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Jackson Township (Venango County, Pennsylvania)
 Jackson Township (York County, Pennsylvania)
 Jackson Township (South Dakota)